Comitatul Vermilion sau Vermillion (conform originalelor Vermilion County ori Vermillion County) este numele  a trei unități administrativ teritoriale de ordin doi din Statele Unite ale Americii, două comitate și o parohie.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Vermilion, statul  -- (Categorie și format);
 Parohia Vermilion, statul  -- (Categorie și format) și
 Comitatul Vermillion, statul  -- (Categorie și format);

Vezi și 

 Vermilion (dezambiguizare)
 Vermillion (dezambiguizare)
 Vermilion (nume)
 Vermilion (nume de familie)
 Vermilion (prenume)

Dezambiguizare
Nume proprii